Dvorkin ist der Familienname folgender Personen:

 David Dvorkin (* 1943), US-amerikanischer Science-Fiction und Horror-Autor
 Judith Dvorkin (1928–1995), US-amerikanische Komponistin und Librettistin

Siehe auch:
 Dworkin